Josefson ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Josefson (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Ruben Josefson (1907–1972), schwedischer Erzbischof
Siehe auch
 Josefsson